Casa de la Generalitat (Barcelona), edifici a la ciutat de Barcelona 
 Casa de la Generalitat (Girona), edifici a la ciutat de Girona 
 Casa de la Generalitat (Tortosa), edifici de Tortosa (Baix Ebre) 
 Casa de la Generalitat o Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà, delegació del govern de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà (Rosselló, Catalunya del Nord).
 Casa de la Generalitat o Casa Delmera, immoble a la ciutat de Cervera (la Segarra)